Институт государства и права
 История государства и права